El término Anj o Ankh puede referirse a: 

 Anj, escrito Ankh (en inglés), jeroglífico del Antiguo Egipto que significaba "vida".
 Ankh: The Tales of Mystery, videojuego del año 1998.
 Ankh (videojuego), videojuego del año 2005.
 Ankh: Heart of Osiris, videojuego del año 2006.
 Ankh-Morpork, la ciudad más grande de las novelas del Mundodisco de Terry Pratchett.
 Anj, grupo musical de Rusia.
 Ankh, grupo polaco de rock.